Helenos – planetoida o numerze katalogowym 1872
 Helenos (łac. Helenus) – w mitologii greckiej syn Ojnopsa, zabity przez Hektora
 Helenos (łac. Helenus) – w mitologii greckiej syn Priama, wieszcz, królewicz trojański